Karl Nernst ist der Name folgender Personen:

* Karl Nernst (Autor) (1775–1815), deutscher Autor und Pädagoge
 Karl Nernst (General) (1839–1900), preußischer Generalleutnant